Esta é uma lista dos 144 municípios do estado do Pará, por área territorial. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram atualizados pela Portaria n° 177 de 15 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de maio seguinte, tomando-se por base a divisão territorial do Brasil em 30 de abril de 2019.

Em média, um município do Pará possui área de . Alguns municípios se caracterizam por terem grandes áreas territoriais, entre eles Altamira, o maior do Brasil em território, com mais de 159 mil quilômetros quadrados (km²), superior à área de dez estados brasileiros ou mesmo de vários países do mundo. Outros três dos dez maiores do país também se localizam no Pará: Oriximiná, São Félix do Xingu e Almeirim.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Pará por área urbana

Area
PA